Калайоки — топоним.

 Калайоки — город и община в Финляндии, в провинции Северная Остроботния.
 Калайоки — река в Лахденпохском района Карелии.
 Калайоки — река в Лоухском районе Карелии.

Примечания